Дівчата — множина до дівчина
 «Дівчата» — радянська кінокомедія 1961 року за однойменною повістю Б. В. Бєдного
 «Дівчата» — американський фільм 1957 року